Людмила Церванова (; родилась 15 октября 1979 года, Пьештяни, Чехословакия) — словацкая теннисистка.

Общая информация 
Мать Людмилы зовут Анна; есть младший брат — Людовит.

Любимая поверхность — грунт.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Словакии